Kottan ist der Familienname von

Daniel Kottan (* 1989), österreichischer Handballspieler
György Kottán (* 1946), ungarischer Fußballspieler

Kottan ermittelt ist der Name einer österreichischen Fernsehserie um den Polizeiermittler Adolf Kottan.